Frans, ville de l'Ain
 Frédéric Frans